Stanisław Teofil Rybicki (1843–1920) – lekarz, działacz społeczny
 Stanisław Rybicki (ur. 1856) – inżynier komunikacji, działacz społeczny i gospodarczy
 Stanisław Rybicki – działacz niepodległościowy, 21 kwietnia 1937 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Józef Rybicki (1899–1980) – major artylerii Wojska Polskiego, żołnierz Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Niepodległości, prezydent Częstochowy
 Stanisław Rybicki (1927–2019) – malarz samouk, artysta amator z nurtu sztuki naiwnej

Przypisy